Бразилска република се може односити на:

 Прва бразилска република
 Друга бразилска република
 Трећа бразилска република
 Четврта бразилска република